Jan Lodewijk Pierson sr. (1854–1944), Nederlands bankier
Jan Lodewijk Pierson jr. (1893–1979), Nederlands schrijver